Källi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Källi (ö i Jyväskylä), Mellersta Finland, 
 Källi (ö i Keuruu), Mellersta Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar